Kevin Quinn (locutor esportivo) — locutor esportivo canadense
Kevin Quinn (ator) — ator americano conhecido pela série Bunk'd
Kevin Quinn (neonazi) — neonazi inglês líder do N9S

Desambiguações de antropônimos